А́да Доло́рес А́льбрехт () — соосновательница, совместно со своим мужем Хорхе Анхелем Ливрагой, международной некоммерческой организации Новый Акрополь.

Биография 
С 1957 по 1981 годы указанная организация руководилась совместно Х. А. Ливрагой и Адой Долорес Альбрехт. Ада Альбрехт создала в Новом Акрополе семилетнею программу обучения, включающую практические занятия, и носила титул "Мировой Командующий: область обучения.

Находясь в руководстве Нового Акрополя Ада Альбрехт пользовалась авторитетом среди членов организации. В 1981 году из-за накопившихся разногласий супруги расстались, и Альбрехт ушла из Нового Акрополя и увлекла за собой часть отделений организации. В том же, 1981 году, Ада Альбрехт создаёт организацию получившию название «Ассоциация Хастинапура» (). В настоящее время отделения Ассоциации Хастинапуры присутствуют в Аргентине, Боливии, Колумбии и Уругвае.

Ада Альбрехт является автором множества работ, посвящённых духовным поискам, в том числе книги по философии для детей «Моя первая книга по философии» (). Работы Альбрех на русский язык не переводились.

Сочинения (на испанском) 
 La Llama y La Luz. — Editorial Hastinapura, November 2004. — 94 p. — ISBN 9509102792
 Adios a Mi Rayi. — Editorial Hastinapura, November 2004. — ISBN 9509102873
 Guia Breve Para La Vida Espiritual. — Editorial Hastinapura, March 2003. — 71 p. — ISBN 9509102784
 Santos y Enseanzas de La India. — Editorial Hastinapura, March 2001. — ISBN 950910275X
 Cuentos Para El Alma . — Editorial Hastinapura, March 2001. — 282 p. — ISBN 9509102768. — (Пер. загл.: «Рассказы для Души».)
 Guia Breve Para La Meditacion. — Editorial Hastinapura, April 2000. — 76 p. — ISBN 9509102636
 Om Guru Om. — Editorial Hastinapura, April 2000. — 144 p. — ISBN 9509102032. — (Пер. загл.: «Ом, Гуру, Ом»)
 Enseñanzas de Los Monjes En Los Himalayas. — Editorial Hastinapura, April 2000. — 144 p. — ISBN 950910244X
 Vuelve, Francisco, Vuelve! — Editorial Hastinapura, April 2000. — 112 p. — ISBN 9509102180
 El Evangelio del Maestro. — Editorial Hastinapura, April 2000. — 72 p. — ISBN 9509102652
 Katebet, Historia de una Sacerdotisa Egipcia. — Editorial Hastinapura, April 2000. — 72 p. — ISBN 9509102628. — (Пер. загл.: «Катебет, история египетской жрицы»)
 Los Misterios de Elausis. — Editorial Hastinapura, May 1994. — 140 p. — ISBN 9509102040
 Satsanga — Cuentos de La India. — Editorial Hastinapura, July 1992. — 128 p. — ISBN 9509102423
 Mi Primer Libro De Filosofía . — 14 pages. — (Пер. загл.: «Моя первая книга по философии»)

Примечания

Литература 
 
 *  ()

Ссылки 
 Hastinapura Association

Философы Аргентины
Новый Акрополь
Женщины-учёные